Курсе́ль () — французские фамилия и топоним

Персоналии 
 Курсель, Александр Фёдорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 7168; 17 декабря 1844.
 Курсель, Даниэль де Реми де (, 1626—1698) — губернатор Новой Франции в 1665—1672 годах.
 Курсель, Жан-Батист-Пьер Жюльен де (1759—1834) — французский историограф и королевский генеалог.
 Курсель, Карл Фёдорович — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 1047 (532); 28 июня 1794.
 Курсель, Константин Христофорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 8645; 26 ноября 1851.
 Курсель, Николь (1931—2016) — французская актриса.
  (1912—1980) — французский историк и филолог, специализировался на позднеантичном римском и христианском наследии.

Топонимы

Бельгия 
 Курсель () — коммуна в бельгийском региона Валлония.

Канада  
 Курсель () — муниципалитет в канадской провинции Квебек.

Франция  
 Курсель (Ду) () — коммуна во французском департаменте Ду региона Франш-Конте.
 Курсель (Луаре) — коммуна во французском департаменте Луаре региона Центр.
 Курсель (Ньевр) — коммуна во французском департаменте Ньевр региона Бургундия.
 Курсель (Территория Бельфор) — коммуна во французском департаменте Территория Бельфор региона Франш-Конте.
 Курсель (Мёрт и Мозель) — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Курсель (Приморская Шаранта) — коммуна во французском департаменте Приморская Шаранта региона Пуату — Шаранта.